Die Qualifikation zur Fußball-Asienmeisterschaft 2019 fand vom 12. März 2015 bis zum 27. März 2018 statt. Es nahmen 45 der insgesamt 47 Mitgliedsverbände der AFC teil. Lediglich Indonesien (von der AFC ausgeschlossen) und die Nördlichen Marianen (nur assoziiertes Mitglied der AFC und kein FIFA-Mitglied) nahmen nicht teil. Die Endrunde in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde erstmals mit 24 statt der seit 2004 üblichen 16 Mannschaften ausgetragen.

Die ersten beiden Qualifikationsrunden dienten gleichzeitig als die ersten beiden Runden der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Daher nahm der Gastgeber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ebenfalls an der zweiten Runde teil.

Modus 
Anders als bei den vorherigen Endrunden waren außer dem Gastgeber keine weiteren Mannschaften direkt qualifiziert. Die Qualifikation fand in vier Runden (zunächst waren drei geplant) statt, wovon die ersten beiden auch gleichzeitig die ersten beiden Runden der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 darstellten.

In der ersten Runde traten im März 2015 die zwölf in der FIFA-Rangliste vom 8. Januar 2015 niedrigstplatzierten Mannschaften im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel gegeneinander an. In der zweiten Runde trafen von Juni 2015 bis März 2016 die sechs Sieger und die restlichen 34 höher platzierten Mannschaften in acht Fünfergruppen im Double-Round-Robin-Format aufeinander. Die acht Gruppensieger und die vier besten Gruppenzweiten qualifizierten sich direkt für die Fußball-Asienmeisterschaft 2019.

Die restlichen Gruppenzweiten, die Gruppendritten und die vier besten Gruppenvierten qualifizierten sich für die dritte Runde. Die vier schlechtesten Gruppenvierten sowie die Gruppenfünften spielten in der Play-off-Runde um acht weitere Plätze in der dritten Runde. In der dritten Runde wurden die 24 Mannschaften in sechs Vierergruppen aufgeteilt, wo sie im Double-Round-Robin-Format um die restlichen zwölf Endrunden-Plätze spielten. Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für die Endrunde.

Erste Runde 

Die Auslosung fand am 10. Februar 2015 in Kuala Lumpur (Malaysia) statt. Die Hinspiele der ersten Runde fanden am 12. und die Rückspiele am 17. März 2015 statt.

|}

Zweite Runde 

Die Auslosung fand am 14. April 2015 in Kuala Lumpur (Malaysia) statt. Die Spiele fanden vom 11. Juni 2015 bis zum 29. März 2016 statt.

Gruppeneinteilung 

| style="padding-right:50px"|

Gruppe B 

|}
|}

| style=padding-right:50px|

Gruppe D 

|}
|}

| style=padding-right:50px|

Gruppe F 

|}
|}

| style=padding-right:50px|

Gruppe H 

|}
|}

Tabelle der Gruppenzweiten 
Um alle Gruppenzweiten vergleichbar zu machen, wurden in den Fünfergruppen die Spiele des Gruppenzweiten gegen den Gruppenletzten nicht berücksichtigt.

 !! Gruppe !! Gruppenletzter
 || F || —
 || E || style="text-align:left"| 
 || A || style="text-align:left"| 
 || C || style="text-align:left"| 
 || H || style="text-align:left"| 
 || B || style="text-align:left"| 
 || D || style="text-align:left"| 
 || G || style="text-align:left"| 
|}

Tabelle der Gruppenvierten 
Um alle Gruppenvierten vergleichbar zu machen, wurden in den Fünfergruppen die Spiele des Gruppenvierten gegen den Gruppenletzten nicht berücksichtigt.

 !! Gruppe !! Gruppenletzter
 || D || style="text-align:left"| 
 || G || style="text-align:left"| 
 || H || style="text-align:left"| 
 || E || style="text-align:left"| 
 || B || style="text-align:left"| 
 || F || —
 || C || style="text-align:left"| 
 || A || style="text-align:left"| 
|}

Play-off-Runde 
Für die Play-off-Runde qualifizierten sich die vier schlechtesten Gruppenvierten und die sieben Gruppenfünften. Die Auslosung fand am 7. April 2016 in Kuala Lumpur (Malaysia) statt. Die zehn besten Mannschaften wurden dabei nach ihren Ergebnissen aus der zweiten Qualifikationsrunde auf zwei Töpfe aufgeteilt und gegeneinander gelost. Die fünf Sieger der ersten Runde qualifizierten sich direkt für die dritte Qualifikationsrunde, die Verlierer spielten in der zweiten Runde zusammen mit Bhutan um die restlichen drei Plätze.

Runde 1 
Die Hinspiele fanden am 2. und die Rückspiele am 6. und 7. Juni 2016 statt.

|}

Runde 2 
Die Hinspiele fanden am 6. September und 8. Oktober und die Rückspiele am 10. und 11. Oktober 2016 statt.

|}

Dritte Runde 
Für die dritte Runde qualifizierten sich die vier schlechtesten Gruppenzweiten, die Gruppendritten und die vier besten Gruppenvierten. Dazu kamen die fünf Sieger der ersten Play-off-Runde und die drei Sieger der zweiten Play-off-Runde. Guam zog sich im Dezember 2016 aus finanziellen Gründen vom Wettbewerb zurück und wurde durch den Sieger des AFC Solidarity Cup 2016, Nepal, ersetzt. Die Suspendierung Kuwaits von Seiten der FIFA wurde bis zum gesetzten Termin, dem 11. Januar 2017, nicht aufgehoben. Als Ersatz wurde der Zweitplatzierte des Solidarity Cups, Macau, bestimmt.

Die Auslosung fand am 23. Januar 2017 in Abu Dhabi (Ver. Arab. Emirate) statt. Dabei wurden die 24 Mannschaften entsprechend ihrer Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 12. Januar 2017 in vier Lostöpfe eingeteilt und dann in die sechs Gruppen gelost.

Gruppeneinteilung

Gruppe 1 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Gruppe 2 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Gruppe 3 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Gruppe 4 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 5 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 6 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Torschützenliste 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Qualifikation aufgeführt. Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch sortiert. Kursiv gesetzte Spieler haben sich mit ihren Mannschaften nicht für die Endrunde qualifiziert.

Einzelnachweise 

Qualifikation
Asienmeisterschaft 2019 Quali
Asienmeisterschaft 2019 Quali
Asienmeisterschaft 2019 Quali
Asienmeisterschaft 2019 Quali